Кевин Гревье (; ) — американский актёр сериалов, кино и озвучивания, автор комиксов, один из сценаристов и продюсеров серии фильмов «Другой мир», а также фильма «Я, Франкенштейн».

Биография 
Кевин Гревье родился 9 сентября 1962 года в Чикаго, штат Иллинойс, США. У него есть брат Стив. Кевин окончил Гарвардский университет в Вашингтоне со степенью в области микробиологии, а после посещения аспирантуры стал магистром в области генной инженерии. Затем он переехал в Лос-Анджелес и занялся написанием сценариев. Дебютировал в кино в 1993 году.

Снялся в клипе Майкла Джексона «Remember The Time». Снимался в рекламе Sprite (1993), Ford (1994), Пицца Хат (1995), Sega Genesis (1996), Snickers (1997), AMD (1997), Coors (1998, 2001), Пепси (2000).

Работал в Marvel Comics (написал «New Warriors volume 4») и DC Comics. В 2003 году Кевин основал компанию по созданию комиксов «Darkstorm Studios». В начале 2006 года он создает «Astounding Studios», чтобы сосредоточить в ней героев «Valkyries», «Guardian Heroes» и «The Hammer Kid», а в «Darkstorm Studios» — «Alivs Rex», «Skull and Guns» и «Uzan, The Mighty».

В 2014 году получил премию «Behind Television Voice Acting Award» в категории «Лучший ансамбль озвучивания в телесериале — Экшн/Драма» за мультсериал «Юная Лига Справедливости».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Сценаристы комиксов
Каскадёры США
Писатели-фантасты США